Les Rats (Die Ratten), pièce de théâtre de 1911 de Gerhart Hauptmann ; 
 Les Rats (Die Ratten) est un film allemand réalisé par Robert Siodmak en 1955 ; 
 Les Rats, roman britannique de James Herbert paru en 1974.
 Les Rats est un téléfilm de John Lafia diffusé en 2002.
 Les Rats désigne également le film français Alerte à Paris !, réalisé par Charlotte Brandström en 2006.

 Les Rats est un groupe punk français.

Les Rats roman de Bernard Frank